Хайыр:
 Хайыр — озеро в Якутии.
 Хайыр — село, Усть-Янский улус Якутии.